Везни може да се отнася за:
 Везни – зодия
 „Везни“ – списание (1919 – 1922)
 Везни – съзвездие
 Везни – теглилка